Pagórek () – przysiółek wsi Święcko w Polsce, położony w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wałbrzyskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy. Słownik geografii turystycznej Sudetów, pod red. M. Staffy, t. 15, Wyd. I-Bis, Wrocław 1994, 

Święcko